9.11.2011 Toronto, Canada - восьмий концертний альбом американської групи Pearl Jam, який був випущений 17 січня 2011 року. Він був записаний під час концерту у Торонто.

Треклист 
 Long Road - 5:37
 Do the Evolution - 3:39
 Once - 3:18
 Got Some - 4:25
 Faithfull - 4:57
 Nothing as It Seems - 5:32
 Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town - 7:08
 Setting Forth - 1:27
 Not for You - 6:30
 Given to Fly - 3:59
 Just Breathe - 3:58
 Off He Goes - 5:31
 Daughter - 6:42
 Grievance - 3:14
 Down - 3:04
 Unthought Known - 4:01
 The Fixer - 3:18
 Porch - 7:21
 Encore Break 1 - 3:30
 Nothingman - 4:25
 Better Man - 8:20
 Leatherman - 2:32
 Black - 7:48
 Rearviewmirror - :01
 Encore Break 2 - 0:37
 Chloe Dancer - 2:06
 Crown of Thorns - 5:53
 Alive - 6:48
 Rockin' in the Free World - 12:44

Джерела 
 9.11.2011 Toronto, Canada 
 9.11.2011 Toronto, Canada 

Грандж-альбоми
Концертні альбоми Pearl Jam
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців